Calm ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Calm (1858–1945) deutscher Schauspieler, Sprachlehrer und Autor
 Lotte Calm (1897–1974), österreichische Kunstgewerblerin
 Marie Calm (1832–1887), deutsche Schriftstellerin, Pädagogin und Frauenrechtlerin
 Renée Le Calm (1918–2019), französische Schauspielerin

CALM ist Abkürzung für:
 Common Assembly Language for Microprocessors, als DIN 66283 normierte Assemblersprache für Mikroprozessoren
 Commercial Advertisement Loudness Mitigation Act (CALM Act), US-amerikanisches Gesetz, das verbietet, Fernsehwerbung lauter auszustrahlen als das Programm, in das sie eingebettet ist

Siehe auch:
 Kalm

Abkürzung